Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара делфин стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 21. јула (квалификације и полуфинале) и 21. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 95 такмичара из 88 земаља. Титулу светског првака из 2017. бранио је британски пливач Бен Прауд.

Нови светски првак у овој дисциплини постао је Американац Кајлеб Дресел који је у финалној трци испливао и нови рекорд светских првенстава који сада износи 22,35 секунди. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Русије Олег Костин, док је бронза припала Николасу Сантосу из Бразила.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања првенства оборени су следећи рекорди у овој дисциплини:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 50 метара делфин стилом за мушкарце било је пријављено 95 такмичара из 88 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 21. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 11:02 по локалном времену, пливало се у чак десет квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација.

Полуфинале 
Полуфиналне трке су пливане 21. јула у вечерњем делу програма, са почетком од  20:33 часова по локалном времену.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 22. јула са почетком од 20:47 часова по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

делфин